L'Arme absolue est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Arme absolue, nouvelle de science-fiction de Robert Sheckley publiée en 1953 ;
 L'Arme absolue, film d'Eric Karson sorti en 1988.
 L'Arme absolue, album de la série de bande dessinée Lefranc  édité en 1982.